Junkyard peut faire référence à :
Junkyard, groupe de hard rock de Los Angeles ;
Junkyard, un album du groupe The Birthday Party.